Влади́мир Кова́льский:
 Ковальский, Владимир Антонович (1912—1937) — польский советский поэт и драматург. Жертва политических репрессий.
 Ковальский, Владимир Викторович (1935—2010) — русский поэт, редактор и художник-оформитель. 
 Ковальский, Владимир Львович — российский доктор медицинских наук, профессор кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения РМАПО; президент сети клиник «Мастердент».